Lebo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lebo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,03), 
 Desa Lebo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,71), 
 Desa Lebo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur),

Kina 

 Naibo (bergstopp), Tibet,

USA 

 Lebo, Kansas, ort, Coffey County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar